Piilosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piilosaaret (ö, lat 62,94, long 30,84), Norra Karelen, Joensuu, 
 Piilosaaret (ö, lat 63,11, long 29,31), Norra Karelen, Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar